Piepenbach ist ein Gewässername:

 Piepenbach (Altenau), linker Zufluss der Altenau (zur Alme) vor Husen, Stadt Lichtenau, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Piepenbach (Angel), rechter Zufluss der Angel in Wolbeck, kreisfreie Stadt Münster, Nordrhein-Westfalen
 Piepenbach (Horne), rechter Zufluss der Horne in Werne, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen